Банк Northern Rock (бывший индекс ) — британский банк, основанный в 1965 году. В лучшие времена расцвета банка вкладчики хранили в нём 24 миллиарда фунтов стерлингов своих средств и в нём работало до 6400 человек.

13 октября 2007 года Virgin Group Ричарда Брэнсона изыскала способ присоединения банка Northern Rock к своей империи после подписания соглашения, в результате которого Брэнсон лично стал владельцем 30 % акций компании, сменив её название с Northern Rock на Virgin Money. Тогда газета Daily Mail начала кампанию против его предложения по сделке. Vince Cable предположил в Палате общин, что уголовное преступление Брэнсона в виде уклонения от уплаты налогов может стать для некоторых достаточно веской причиной, чтобы не доверять ему общественные деньги.

Спонсорство 
Компания является официальным клубным спонсором местного футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед, местного баскетбольного клуба Ньюкасл Иглз, профессионального гольфиста Пола Илса и др.

Финансовые проблемы банка 
Банк Англии предложил Northern Rock, чрезвычайный заём, после того как компания стала крупнейшей на сегодняшний день в Великобритании жертвой проблем на кредитных рынках. Резкое снижение доступности кредитов, вызванное кризисом в секторе ипотечного кредитования заемщиков с низким рейтингом в США, лишило Northern Rock возможности получать рыночное финансирование, что повлекло за собой мощный провал её акций. Министр финансов Великобритании заявлял 14 сентября 2007 года, что уполномочил Банк Англии предоставить Northern Rock финансовую поддержку в виде краткосрочной кредитной линии.

Причины 

Northern Rock, которая была крупнейшей компанией ипотечного кредитования в Великобритании в I полугодии 2007 года, не имеет в своем портфеле кредитов с низким рейтингом. Однако она оказалась уязвимой в ситуации ограничения ликвидности, поскольку из-за небольшого объёма депозитов вынуждена по большей части финансировать операции через денежные рынки. В отличие от большинства банков, финансирующих свой бизнес из депозитов вкладчиков, бизнес-модель Northern Rock была выстроена вокруг ипотечного кредитования. Большую часть средств банк получал на оптовом кредитном рынке, продавая долги в виде облигаций. Падение спроса на ипотечные облигации (CDO) в США привело к проблемам в финансировании банка. В результате Northern Rock в сентябре был вынужден воспользоваться срочным кредитом Банка Англии, британского центрального банка в размере 3,2 млрд долларов, чтобы сохранить ликвидность.

Стоимость межбанковских кредитов выросла в сентябре 2007 года до самого высокого уровня за 9 лет в связи с сокращением банками взаимного кредитования.

«Сообщение» от Northern Rock 
В сентябре 2007 года, на сайте банка было опубликовано следующее сообщение от Адама Дж. Эпплгарта, исполнительного директора Northern Rock:Позвольте мне начать с того, что я приношу нашим клиентам свои искренние извинения за беспокойство и неудобства, которые мы причинили вам. Я знаю, как многие из вас, должно быть, волновались.

Сегодня я хочу четко заявить всем клиентам Northern Rock, что мы работаем в обычном режиме.

Мы остаемся эффективно управляемой компанией и продолжаем оставаться безопасным местом для ваших вкладов и кредитов.

Простой факт теперь заключается в том, что Канцлер ясно дал понять, что все существующие вклады в Northern Rock полностью застрахованы Банком Англии и полностью защищены от нынешней нестабильности на финансовых рынках.

Мы работаем день и ночь, чтобы предоставить вам тот уровень обслуживания, который вы ожидаете и заслуживаете. И я хотел бы выразить свою признательность нашим сотрудникам за их работу и самоотверженность в течение последних нескольких трудных дней.

Прежде всего я хотел бы также поблагодарить всех наших клиентов за их поддержку и понимание.

Я также рад сообщить, что любой клиент, который заплатил неустойку за изъятие своих инвестиций, вернет свои деньги обратно, если он повторно инвестирует ту же сумму в тот же тип счета до 5 октября 2007 года.

Это были смутные времена, но Northern Rock победит. Мы вас не подведем.

Паника среди вкладчиков 
Паника, начавшаяся среди вкладчиков банка, лишь усугубила ситуацию, в которую попал банк. За три дня вкладчики сняли со счетов около 6 млрд долларов — еще 20 млрд долларов сбережений могут быть сняты в течение ближайших недель. Паника сопровождалась длинными очередями и местами даже потасовками между клиентами и сотрудниками банка. Масштаб снятия депозитов делает банк, уже потерявший 80 % капитализации с января 2007 года, фактически банкротом. На рынке циркулируют слухи, что Northern Rock в ближайшее время может быть продан более крупному банку. Среди возможных покупателей называются банки Lloyds TSB и HSBC Bank.

Источники

Другие компании сектора 
 Alliance & Leicester

Ссылки 

 Официальный сайт банка 
 Доигрались до национализации

Банки Великобритании
Компании, имевшие листинг акций на Лондонской бирже
Банки, основанные в 1965 году
Money